Бори́с Дубро́вский:
 Дубровский, Борис Александрович (род. 1958) — российский государственный деятель, губернатор Челябинской области (2014—2019).
 Дубровский, Борис Яковлевич (род. 1939) — советский гребец, олимпийский чемпион (1964).
== См. также ==
 Дубровский-Эшке, Борис Владимирович (1897—1963) — советский художник кино, педагог.